Каспер Сварт (; народився 25 серпня 1981, Неймеген, Нідерланди) — нідерландський хокеїст, воротар.
 Шак Сварт — нідерландський футболіст.